

Patronyme 

 Charles Coward (1905-1976), surnommé le Comte d'Auschwitz, un soldat britannique capturé durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Mat Coward, écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Noël Coward (1899-1973), dramaturge britannique.

Titres 

 Coward, album du groupe new-yorkais Made Out of Babies.